Solenghi ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Solenghi (1879–1944), italienischer Maler
 Tullio Solenghi (* 1948), italienischer Schauspieler